

Patronyme 
Labrosse est un patronyme porté notamment par :
 Labrosse, calligraphe français actif au  ;
 Jean Labrosse (1898-1984), homme politique français ;
 Jeanne Labrosse (1775-1847), aérostière et parachutiste française ;
 Paul Bernard Labrosse-Luuyt (1825-1887), ingénieur français ;
 Sarah-Jeanne Labrosse (1991-), actrice canadienne ;
 Thierry Labrosse (1961-), auteur de bande dessinée, illustrateur et animateur québécois.

Toponyme 
 Labrosse, une ancienne commune française du Loiret.